Chameleon е пети студиен албум на германската пауър метъл група Helloween. Разнообразен като стилове и последния с Михаел Киске и Инго Швихтенберг.

Албумът е отхвърлен от ядрото фенове. Chameleon се отдалечава от пауър метъл за сметка на повече синтезатори, акустични китари, църковен орган, гръндж и кънтри музика. Атмосферата в албума е по-близка до прогресив рок с поп елементи. Самото заглавие на албума отразява различните влияния в него от песен на песен, както хамелеона си мени цветовете. Провалът на албума в комерсиално отношение и приемането му, води до уволнението на Михаел Киске и Инго Швихтенберг след промо турнето.

Състав 
 Михаел Киске – вокали, акустична китара
 Роланд Грапов – китари
 Михаел Вайкат – китари
 Маркус Гроскопф – бас
 Инго Швихтенберг – барабани

Песни

Позиции в класациите

Албум

Бележки 

Музикални албуми от 1993 година
Албуми на Хелоуин